Села:
 Запсілля — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Великобагачанський район)
 Запсілля — Полтавська область Кременчуцький район)
 Запсілля — Сумська область, Сумський район (до 2020 року — Краснопільський район)